

Matematica 
 Potenziale scalare – campo scalare il cui gradiente è un campo vettoriale.
 Potenziale vettore – campo vettoriale il cui rotore è un campo vettoriale.
 Potenziale efficace
 Potenziale di Bessel
 Potenziale di Riesz

Fisica 
 Potenziale elettrico
 Potenziale scalare magnetico
 Potenziale vettore magnetico
 Potenziale di Hall
 Potenziali ritardati
 Potenziali di Hertz-Debye
 Potenziale di Liénard-Wiechert
 Potenziale di Yukawa
 Potenziale quadrivettoriale
 Potenziale termodinamico
 Potenziale meccanico
 Potenziale termico
 Potenziale di estrazione

Chimica 

 Potenziale chimico
 Potenziale intermolecolare
 Potenziale di Morse
 Potenziale di Lennard-Jones
 Potenziale di Buckingham-Hill

Elettrochimica 
 Potenziale elettrochimico
 Potenziale di elettrodo
 Potenziale Volta
 Potenziale Galvani
 Potenziale zeta
 Potenziale di riduzione
 Potenziale standard di riduzione
 Potenziale redox del terreno
 Potenziale di cella
 Potenziale di ionizzazione
 Potenziale di apparizione

Biologia e medicina 

 Potenziale di membrana
 Potenziale di riposo
 Potenziale delle cellule segnapassi
 Potenziale d'azione
 Potenziale d'azione atriale
 Potenziale d'azione ventricolare
 Potenziale evento-correlato
 Potenziali evocati
 Potenziale idrico
 Potenziale matriciale